Diel ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Diel (1756–1839), deutscher Arzt und Pomologe
 Alfred Diel (1924–2013), deutscher Schachjournalist
 Anton Diel (1898–1959), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Armin Diel (* 1953), deutscher Weinkritiker
 Gundula Diel (* 1941), deutsche Leichtathletin
 Ingo J. Diel (* 1950), Arzt, Gynäkologe, Gynäkoonkologe, Osteoonkologe und Krebsforscher
 Jakob Diel (1886–1969), deutscher Politiker (Zentrum, CDU), MdB
 Johannes Baptista Diel (1843–1876), deutscher Schriftsteller und Dichter 
 Karl Diel (1855–1930), österreichisch-rumänischer Chirurg
 Louise Diel (1893–1967), deutsche Journalistin und Schriftstellerin 
 Max Diel (* 1971), deutscher Maler
 Michael Diel (* 1980), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Willi Diel (1928–2015), deutscher Politiker (SPD)

Diel ist der Name folgender geographischen Objekte:
 Diel (Gemeinde Pfarrwerfen), Weiler in Pfarrwerfen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg

Siehe auch: 
 Diehl
 Deal
 Thiel (Begriffsklärung)
 Thil
 Tiel, Gemeinde in Gelderland, Niederlande
 Diels